Edouard Bureau, né en 1992, est un écrivain français.

Œuvre 

En 2019, il publie Le lion sans crinière<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Le premier roman d’Édouard Bureau Le lion sans crinière'|url=https://www.youtube.com/watch?v=J3rHgqhyj8o&ab_channel=LaGrandeLibrairie|site=La Grande Librairie sur Youtube|date=4 avril 2019}}</ref> aux éditions Sable Polaire, transhumance imaginaire du personnage André Saint-Souris en Afrique. 

En 2021, il publie La grande vallée'' aux éditions Le Cherche midi, fable initiatique d'une vallée paisible qui cherche à préserver son identité dans un monde changeant.

Famille 
Il est le frère du chanteur Vianney.

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en 1992
Écrivain français du XXIe siècle